Germania
Hohnstorf (Elbe) – comune della Bassa Sassonia
 Hohnstorf – frazione di Bienenbüttel, Bassa Sassonia